Limbecker Platz (plein) - plein in Essen, Duitsland
 Limbecker Platz (winkelcentrum) - winkelcentrum aan bovenstaand plein